Кириково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кириково — село в Пировском районе Красноярского края.
 Кириково — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Кириково — село в Лысковском районе Нижегородской области.
 Кириково — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.